Paolo Giordano I Orsini (1541-1585) – duca di Bracciano
Paolo Giordano (1962-2021) – chitarrista italiano
Paolo Giordano (1966) – giornalista italiano
Paolo Giordano (1982) – scrittore e fisico italiano